Navnet Gino Ruggeri kan henvise til flere forskellige personer:

 Gino Ruggeri (italiensk skulptør) 1. - død 1936.
 Gino Ruggeri (italiensk skulptør) 2. – virksom som skulptør i midten af det 20. århundrede
 Gino Ruggeri (fransk maler) 3. – født 1957, maler, skulptør og designer
 Gino Ruggeri (italiensk fotograf) 4. – født 1974